Минченок, Минчёнок — фамилия.

 Известные носители 
 Минченок, Алексей Сергеевич (род. 1981) — российский режиссёр-мультипликатор.
 Минченок, Дмитрий Анатольевич (род. 1967) — российский драматург, сценарист, актёр, импровизатор, режиссёр.
 Минченок, Полина (в девичестве Степанова; род. 1988) — российский режиссёр-мультипликатор. Супруга мультипликатора Алексея Минченока.
 Минчёнок, Эмма Владимировна (род. 1932) — советская и российская балерина.